Le mot minimum est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier neutre) d'un adjectif latin signifiant « le plus petit, très petit » et de sa substantivation (« le moins possible, très peu »).

Sciences et techniques 
 En astronomie, le minimum désigne la magnitude apparente minimale d'une étoile variable.
 En mathématiques, en analyse, le minimum d'une fonction est la plus petite valeur qu'elle prend sur son intervalle de définition. Voir « Extremum ».
 En taxonomie, le mot minimum est employé comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces animales ou végétales de très petite taille, et dont le genre (biologique) a un nom du genre neutre. Pour les articles consacrés à de telles espèces ou sous-espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Culture et société 
 Minimum est un manga de Maya Miyazaki, publié en sept volumes de 2010 à 2015.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
  (antonyme)

Épithète spécifique